Manukau bezeichnet in Neuseeland
 eine frühere Stadt im Ballungsraum Auckland, siehe Manukau City
 eine Siedlung im Far North District, siehe Manukau (Northland)
 einen Naturhafen bei Auckland, Manukau Harbour